AAM steht als Abkürzung für:

 Università della Svizzera italiana#Accademia di Architettura, Architekturakademie in der italienischsprachigen Schweiz
 Active Appearance Model, Verfahren in der Bildverarbeitung
 Advanced Air Mobility, Technik der NASA
 Air-to-air missile, englisch für Luft-Luft-Rakete
 Akademie für Arbeitsmedizin, österreichische Aus- und Fortbildungseinrichtung für Arbeitsmediziner
 Alternate Access Mappings, alternative Zugriffszuordnung einer Webseite (öffentliche URL und zusätzlich interne URL; Verwendung eher für SharePoint)
 American Axle, Automobilzulieferer
 Angeborener Auslösemechanismus, Begriff aus der Verhaltensbiologie
 Automatic acoustic management, Technik zur Lautstärkeregulierung von Festplattenlaufwerken
 ATA/ATAPI Architecture Model, siehe ATA/ATAPI
 Flughafen Mala Mala in der Provinz Mpumalanga, Südafrika, nach dem IATA-Flughafencode
 Advanced Avionics Module, indischer Satellit

Aam steht für:
 Aam (Einheit), eine alte niederländische Schreibweisenvariante der alten deutschen Volumeneinheit Ohm

Siehe auch:

Abkürzung